Choteč ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Choteč, Gemeinde im Okres Jičín; siehe Choteč u Lázní Bělohradu
Choteč, Gemeinde im Okres Pardubice; siehe Choteč u Holic
Choteč, Gemeinde im Okres Praha-západ; siehe Choteč u Prahy